Вишеньки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Вишеньки — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Вишеньки — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Вишеньки — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Вишеньки — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

См. также 
 Вишенки